

Polska
 Janowszczyzna – wieś  w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Sokółka
 Janowszczyzna (gromada)

Białoruś
 Janowszczyzna (rejon mołodecki)
 Janowszczyzna (rejon świsłocki)
 Janowszczyzna (rejon zelwieński)
 Janowszczyzna – dawny folwark. Tereny, na których był położony leżą obecnie w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.